Iłów (plaats), plaats in Polen
 Iłów (gemeente), gemeente in Polen